Mario Beaulieu peut désigner :
 Mario Beaulieu (1930-1998), homme politique québécois, député de l'Union nationale et sénateur ;
 Mario Beaulieu (né en 1959), homme politique québécois, député du Bloc québécois dans La Pointe-de-l'Île.